Redshirt désigne :

 Redshirt (fiction)
 Statuts des étudiants-athlètes en NCAA